Кришталевий палац — українська радянська пропагандистська німа чорно-біла історична драма  року режисера Григорія Гричера-Черіковера.
 Кришталевий палац — сучасний відомчий санаторій у місті Трускавці, який належить Державному управлінню справами.